Künstlerbund

steht für

 Kunstdruckerei Künstlerbund, auch: Karlsruher Künstlerbund. Kunstdruckerei, KKK oder Künstlerbund, Kunstdruckerei (Karlsruhe), 1897 gegründete Kunstdruckerei mit Verlag, ab 1940 im Alleinbesitz von Eberhard Knittel

ist die Bezeichnung für
 Künstlerbund Baden-Württemberg
 Bochumer Künstlerbund
 Brucker Künstlerbund
 Deutscher Künstlerbund
 Karlsruher Künstlerbund
 Künstlerbund Dresden
 Künstlerbund Graz
 Künstlerbund Karlsruhe
 Künstlerbund Klosterneuburg
 Künstlerbund Mecklenburg und Vorpommern
 Mödlinger Künstlerbund
 Oberhessischer Künstlerbund
 Oberösterreichischer Künstlerbund
 Künstlerbund Rhein-Neckar
 Rothenburger Künstlerbund
 Saarländischer Künstlerbund
 Sächsischer Künstlerbund
 Künstlerbund Schlesien
 Sorbischer Künstlerbund
 Künstlerbund Speyer
 Stuttgarter Künstlerbund
 St. Pöltner Künstlerbund
 Südtiroler Künstlerbund
 Wachauer Künstlerbund
 Westdeutscher Künstlerbund